St. Joseph je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 St. Joseph County (Indiana) – okres státu Indiana
 St. Joseph County (Michigan) – okres státu Michigan